Pascal Pelletier (né le  à Labrador City, Terre-Neuve-et-Labrador au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il a joué son hockey junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Malgré ses bonnes performances sur glace, il n'est pas repêché par un club de la LNH. Il se joint donc aux IceGators de la Louisiane de la East Coast Hockey League en 2004.

Après une première saison dans la Ligue américaine de hockey avec les Bruins de Providence, il signe un contrat avec les Bruins de Boston. Il faut attendre le  pour le voir jouer sa première partie dans la LNH.

En juillet de cette même année, les Bruins le cède aux Blackhawks de Chicago en retour de Martin Saint-Pierre. Il passe ensuite aux mains des Blues de Saint-Louis durant la saison 2009-2010.

Il s'engage pour le club suisse du SC Langnau Tigers en vue de la saison 2010-2011.

En 2010, il est choisi pour représenter la Canada à la Coupe Spengler.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||70 ||15 ||44 ||59 ||176 ||11 ||2 ||11 ||13 ||6
|-
|2001-2002 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||56 ||12 ||25 ||37 ||115 ||5 ||3 ||4 ||7 ||0
|-
|2002-2003 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||67 ||46 ||55 ||101 ||113 ||12 ||5 ||7 ||12 ||14
|-
|2003-2004 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||64 ||39 ||52 ||91 ||85 ||11 ||3 ||9 ||12 ||20
|-
|2004-2005 ||IceGators de la Louisiane ||ECHL ||61 ||10 ||28 ||38 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2005-2006 ||Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||21 ||18 ||12 ||30 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Bruins de Providence ||LAH ||53 ||20 ||26 ||46 ||42 ||6 ||2 || 4||6 ||23
|-
|2006-2007 ||Bruins de Providence ||LAH ||80 ||14 ||35 ||49 ||60 ||13 ||5 ||4 ||9 ||16
|-
|2007-2008 ||Bruins de Providence ||LAH ||73 ||37 ||38 ||75 ||66 ||10 ||6 ||6 ||12 ||4
|-
|2007-2008 ||Bruins de Boston ||LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||IceHogs de Rockford ||LAH ||71 ||29 ||26 ||55 ||45 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2008-2009 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||25 ||3 ||13 ||16 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Rivermen de Peoria ||LAH ||55 ||14 ||28 ||42 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||SC Langnau Tigers ||LNA ||47 || 17|| 21|| 38|| 95|| 4||1 ||1 ||2 ||29
|- 
|2011-2012 ||SC Langnau Tigers ||LNA ||43 || 14|| 22|| 36|| 71|| 4||2 ||6 ||8 ||2
|- 
|2012-2013 ||SC Langnau Tigers ||LNA ||46 || 19|| 16|| 35|| 76|| 18||9 ||8 ||17 ||10
|-
|2013-2014 ||Comets d'Utica ||LAH || 69 ||22 ||40 ||62 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||Canucks de Vancouver ||LNH || 3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015|| KHL Medveščak Zagreb || KHL || 57|| 16|| 23|| 39|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Admiral Vladivostok || KHL || 16||0 || 4|| 4|| 12||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Jokerit Helsinki || KHL || 19 || 3 || 4 || 7 || 4 || 6 || 0 || 4 || 4 || 14
|-
|2016-2017 || Comets d'Utica || LAH || 52 || 10 || 18 || 28 || 20 || - || - || - || - || -
|- 
| 2017-2018 || ZSC Lions ||LNA ||23 || 2 || 2 || 4 || 12 || 5 || 0 ||	0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || GCK Lions ||LNB ||18 || 5|| 15|| 20|| 8|| - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Assurancia de Thetford || LNAH || 5 || 0 || 4 || 4 ||12 || - || - || - || - || -
|- 
|2018-2019 || SC Langenthal ||LNB ||10 || 5 || 10 || 15 || 4 || 15 || 7 || 11 || 18 || 14
|-
|2019-2020 || Assurancia de Thetford || LNAH || 15 || 6 || 7 || 13 ||22 || - || - || - || - || -

|16 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
 2008 : nommé dans la  d'étoile de la Ligue américaine de hockey

Transactions 
  : signe un contrat comme agent-libre avec les Bruins de Boston ;
  : échangé par les Bruins aux Blackhawks de Chicago en retour de Martin Saint-Pierre ;
  : échangé aux Blues de Saint-Louis en retour de Brendan Bell et Tomáš Káňa.

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1983
Naissance à Terre-Neuve-et-Labrador
Personnalité franco-terreneuvienne
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Canucks de Vancouver
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur du SC Langenthal
Joueur de l'Assurancia de Thetford